Il campionato mondiale Supersport 2022 è la ventiquattresima edizione del campionato mondiale Supersport. La stagione comincia il 9 aprile col GP di Aragona e termina il 20 novembre a Phillip Island per un totale di dodici GP di due gare ciascuno.

Novità regolamentari 
A partire da questa stagione, su richiesta delle case alla FIM, vengono prese in considerazione motociclette al di fuori della classificazione originale della classe. Tali motociclette vengono identificate come motociclette "Supersport Next Generation" e possono sforare i limiti di cubatura imposti dalla classe, con la FIM che si impegna ad attuare delle regole di bilanciamento per non favorire le moto di cilindrata superiore.

Stagione 
Il campionato piloti è caratterizzato dalle ottime prestazioni del campione uscente Dominique Aegerter, che è avviato al secondo titolo consecutivo. Tra i Gran Premi di Most e Magny-Cours l'esordiente Lorenzo Baldassarri si avvicina molto alla testa della classifica grazie a tre vittorie consecutive. Nel finale di stagione però Aegerter ha la meglio confermandosi campione grazie al quarto posto di gara 1 al GP di Mandalika. Nonostante la riconferma al vertice di Aegerter, si dimostra una buona stagione per i piloti italianiː sei nelle prime dieci posizioni e trentanove piazzamenti a podio (più della metà di quelli disponibili).

Il World Supersport Challenge, giunto alla sua terza edizione è caratterizzato, nella prima parte di stagione, dal duello punto a punto tra Bahattin Sofuoğlu e Marcel Brenner. Nel finale di campionato Sofuoğlu raccoglie molti buoni piazzamenti vincendo questa classifica con ampio margine. Tra i costruttori, anche alla luce delle novità regolamentari introdotte, dopo una prima fase di dominio Yamaha, emergono le altre case motociclistiche. Triumph ottiene la prima vittoria in questa categoria al Gran Premio del Portogallo con Stefano Manzi, MV Agusta torna alla vittoria (la decima nel mondiale Supersport, al decimo anno consecutivo di partecipazione) con il modello nuovo in Indonesia. Una vittoria anche per Kawasakiː in Australia con Yari Montella. Nessuna vittoria per Ducati che comunque si classifica al secondo posto tra i costruttori e torna alla pole position dopo ventun anni (L'ultima al Gran Premio di Donington nel 2001 con Vittoriano Guareschi).

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. Insieme ai piloti che concorrono per il mondiale Supersport, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe WSC") che concorrono per il world Supersport challenge.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

World Supersport Challenge

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori

Note

Collegamenti esterni 
 

2022
Supersport